

Astronomia 
 Ley – cratere meteoritico della Luna, intitolato a Willy Ley.

Codici 
 ley – codice ISO 639-3 della lingua lemolang.

Economia 
 Peso ley argentino ($L) – valuta dell'Argentina tra il 1º gennaio 1970 e il 5 maggio 1983.

Geografia 
 Ley – comune della Mosella (Francia).

Persone 
 Rick Ley (1948) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Ley (1890-1945) – politico tedesco, eminente membro del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi (NSDAP).